Новіков Сергій Петрович (графік)
 Новіков Сергій Петрович (дзюдоїст)
 Новіков Сергій Петрович (математик)

Див. також 
 Новіков
 Новіков Сергій